Okręty US Navy o nazwie USS  "Firecrest":
 Pierwszy "Firecrest" (AMc-33) był trałowcem typu Firecrest, który był w służbie w latach 1940-1944.
 Drugi "Firecrest" miał być trałowcem. Jego nazwa została przydzielona 17 maja 1945 kadłubowi AM-394, ale okręt nigdy nie został ukończony.
 Trzeci "Firecrest" (AMS-10) był trałowcem typu YMS-1, podtyp YMS-135. Był w służbie w latach 1943-1947.

Firecrest